Acmaea mitella är en snäckart som beskrevs av Menke 1847. Acmaea mitella ingår i släktet Acmaea och familjen Acmaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
mitella